Otto Kauffmann ist der Name folgender Personen:

* Otto Kauffmann senior (1845–1900), deutscher Fabrikant
 Otto Kauffmann (Unternehmer) (1869–1941), Schweizer Unternehmer
 Otto Kauffmann junior (1875–1941), deutscher Fabrikant